Il termine 24/7 indica nel lessico BDSM quelle tipologie di relazioni di sottomissione in cui il soggetto sottomesso, ovvero slave (schiavo/a), sperimenta la propria condizione di inferiorità nei confronti del soggetto dominante, ovvero Dom (padrone/a) in modo continuativo, ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette. Solo al soggetto dominante compete, di solito, la decisione sulle attività sessuali, mentre al soggetto sottomesso è concessa soltanto, per lo più, l'espressione di un generico e preventivo consenso entro la definizione di determinati limiti (SSC o RACK).

Caratteristiche 
Questa tipologia di relazione può avere durata limitata o indefinita. Laddove il rapporto 24/7 abbia durata indefinita, può assumere i tratti di una relazione emotivamente significativa fra i due partner e può comportarne la convivenza.

In una relazione 24/7 di durata indefinita, la dinamica di dominanza-sottomissione può travalicare la sfera sessuale ed estendersi all'intera dinamica di coppia. Anche la suddivisione dei ruoli nella coppia può reinterpretare in modo peculiare la differenza di genere, soprattutto nel caso di un uomo dominante e una donna sottomessa che appartengono a culture in cui la differenza di genere si esprime in forme codificate dalla tradizione. Per esempio la donna può esprimere la sua sottomissione limitandosi a svolgere le mansioni socialmente considerate come tipicamente femminili.

In una relazione 24/7 può trovare posto, in molti casi, anche la condivisione sessuale del partner sottomesso con altri (scambismo o voyeurismo), in pratiche sessuali peculiari quali esibizionismo, spanking, pissing, ecc., anche, ma non necessariamente, basate sul sadismo o sul masochismo di uno o di entrambi i partner.

Bibliografia
Ayzad, BDSM - Guida per esploratori dell'erotismo estremo, Castelvecchi, 2004. ISBN 8876150250

BDSM